Kaštel Dežanovački je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Dežanovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 57 stanovnika te 20 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dežanovac